Киценко — украинская фамилия. Известные носители:

 Киценко, Иван Иванович (1920—1981) — Герой Советского Союза.
 Киценко, Надежда Борисовна (род. 1961) — американский историк.